— город в Японии, находящийся в префектуре Фукуока.

Географическое положение 
Город расположен на острове Кюсю в префектуре Фукуока региона Кюсю. С ним граничат города Мияма, Арао и посёлок Нанкан.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Quercus acutissima, цветком — камелия.

Известные уроженцы 
 Яоко Кайтани (1921—1991) — японская артистка балета, хореограф, балетмейстер.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Фукуока